La 1. Division 1979 è stata la 66ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Esbjerg, al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo fu John Eriksen dell'Odense con 20 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Esbjerg Campione di Danimarca 1979.
 Esbjerg ammesso alla Coppa dei Campioni 1980-1981.
 KB ammesso alla Coppa UEFA 1980-1981.
 B 1901, IK Skovbakken e Slagelse B&I retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1979
Campionato danese di calcio